Dadilda de Pallars o Dadildis de Pallars (després de 860-s. X). El Còdex de Roda en fa esment en relació amb els seus esposoris amb Garcia Ximenes i com era germana de Ramon II de Pallars i Ribagorça. Visqué a Pamplona.

Orígens familiars 
Filla de Llop I de Bigorra i Faquilena de Roergue, neta de Ramon I de Tolosa.

Núpcies i descendents 
Vers el 884 es casà amb Garcia Ximenes, senyor d'Àlaba, en les segones núpcies d'ell, i que fou regent de Pamplona. D'aquest matrimoni nasqueren:
 l'infant Sanç I de Navarra (860-925), rei de Navarra de la dinastia Ximena.
 l'infant Ximeno II de Navarra (?-931), regent de Navarra.

Dadilda fou àvia de Garcia II Sanxes I de Navarra, rei de Navarra i de Urraca de Pamplona, muller de Ramir II de Lleó, rei de Lleó.

Referències

Bibliografia 
   
  

Comtes de Bigorra
Reis de Navarra de la dinastia Ximena
Morts a Pamplona